Az alábbi lista a budapesti gyárakat, nagyobb üzemeket, ipari vállalatokat mutatja be kerületi bontásban. Ugyan egyes kisebb üzemek már a XVIII. században megjelentek a mai főváros területén, de a nagyobb iparosodás a XIX. században kezdődött. A XX. század első és második felében folytatódott ez a tendencia. A legtöbb nagy budapesti ipari üzem a rendszerváltás után fejezte be működését.

Jelmagyarázat

I. kerület

II. kerület

III. kerület

IV. kerület

V. kerület

VI. kerület

VII. kerület

VIII. kerület

IX. kerület

X. kerület

XI. kerület

XII. kerület

XIII. kerület

XIV. kerület

XV. kerület

XVI. kerület

XVII. kerület

XVIII. kerület

XIX. kerület

XX. kerület

XXI. kerület

XXII. kerület

XXIII. kerület 

 Cipő- és parkettapasztagyár

Jegyzetek

Források 
 http://budapestcity.org/02-tortenet/Budapest-gyarai/index-hu.htm 
 https://mrfoster.blog.hu/2017/05/19/5_regi_budapesti_gyar_melyet_mara_mar_elnyelt_a_fold
 http://villamosok.hu/balazs/bpvasut/ipvg/index.html

 Ipar
 Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye II. Ipar, kereskedelem, hitelügy és forgalom. Az ipar: Gyárak és ipartelepek In:

Általános szakirodalom 
 Sranger Mária: A magyar ipartörténeti irodalomnégy évtizede. Az önálló művek bibliográfiája, egyszerűsített címleírásokkal 1945–1985, Budapest, 2016 (kézirat)
 (szerk.) Fáy László: 250 legjobb magyar cég, Theather Public GM Céginformációs Szolgálat, Budapest, 1992
 Futó Mihály: A magyar gyáripar története I. – A gyáripar kialakulása az első állami iparfejlesztési törvényig (1881), Magyar Gazdaságkutató Intézet, Budapest, 1944 (több kötet nem jelent meg?)
 Ki mit gyárt, kutat, tervez, szerel, szolgáltat, forgalmaz, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1972
 Bencze Géza: Váci út, a magyar gépipar főutcája, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest, 2006, 
  Berend Iván – Ránki György: Magyarország gyáripara – Az imperializmus első világháború előtti időszakában 1900–1914, Szikra Kiadó, Budapest, 1955
  Berend Iván – Ránki György: Magyarország gyáripara – A második világháború előtt és a háború időszakában (1933–1944), Akadémiai Kiadó, Budapest, 1958
 (szerk.)  Dr. Kovács István – Dr. Kelényi Gábor – Dr. Kocsis György: Ipari monográfia I-II., Ipari Minisztérium-Magyar Gazdasági Kamara, Budapest, 1987, 
 (szerk.) Tóth Endréné: Budapest enciklopédia, Corvina Kiadó, Budapest, 1981, 
 (szerk.) Gáspár Ferenc – Berza László – A. Czétényi Piroska – Dörnyei Sándor: Budapest Lexikon I–II. (2., bővített és átdolgozott kiadás), Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993, 
 Klement Judit: Gőzmalmok a Duna partján. A budapesti malomipar a 19–20. században. Budapest, 2010, 
 Kollin Ferenc: Budapesti üdvözlet, Helikon Kiadó, Budapest, 1983, 
 Mérei Gyula: Magyar iparfejlődés 1790–1848, Közoktatásügyi Kiadóvállalat, Budapest, 1951
 A technika vívmányai (A Műveltség Könyvtára-sorozat), Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat, Budapest, 1905
 (szerk.) Beke Manó: A technika világa, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat, Budapest, é. n. [1920-as évek]
 Szabó János: Nagyipari létesítmények 1945–1975, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1975, 
 A Magyar Ipar, Halász Pál Könyvkiadóvállalat, Budapest, 1941
 Iparunk 40 éve, Ipari Minisztérium, Budapest, 1985, 
 Berend T. Iván – Szuhay Miklós: A tőkés gazdaság története Magyarországon 1848-1944, Kossuth Könyvkiadó-Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1973
 Az üzemtörténetírás kérdései – Elméleti és módszertani tanulmányok, Magyar Történelmi Társulat Üzemtörténeti Szakosztály, Budapest, 1979
  Kiss László – Kiszely Gyula – Vajda Pál: Magyarország ipari műemlékei, Országos Műszaki Múzeum, Budapest, 1981, 
 Holló Szilvia Andrea: A fővárosi "művek", Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatala, Budapest, 2010, 
 Kiss Katalin: Ipari műemlékek, Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatala, Budapest, 1993, 
 Gera Mihály: Ipari táj, Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatala, Budapest, 1998,

Egyes iparágakkal, üzemekkel foglalkozó szakirodalom

Textilipar 
  Jenei Károly – Gáspár Ferenc – Sipos Péter: 186 éves a Goldberger gyár. A Pamutnyomóipari Vállalat Goldberger Textilnyomógyárának története 1784-től, Magyar Történelmi Társulat Üzemtörténeti Szakosztály, Budapest, 1970
 Geszler Ödön: Másfél évszázad az Óbudai kékfestők és textilnyomók között I–II. A Pamutkészítőgyár története 1826–1976, Pamutkészítőgyár, Budapest, 1960
 100 éves a Gyapjúmosó és Szövőgyár, Athenaeum, Budapest, 1968
 Szakács Margit: A Valero-gyár, Magyar Nemzeti Múzeum-Történeti Múzeum, Budapest, é. n.
 (szerk.) Szekeres József: A Habselyem Kötöttárugyár története, Magyar Történelmi Társulat Üzemtörténeti Szakosztálya, Habselyem Kötöttárugyár, Budapest, 1971
 Bangha Jenő: A Budaprint PNYV Magyar Pamutipar története, Budaprint PNYV Magyar Pamutipar kiadása, Budapest, 1987 
 A Buda-Flax Csillaghegyi Szövőgyárának története 1925–1985, Buda-Flax Lenfonó és Szövőipari Vállalat, Budapest, 1985 
 (szerk.) Koroknai Ákos: A Pamutfonóipari Vállalat története, Magyar Történelmi Társulat Üzemtörténeti Szakosztály, Budapest, 1983
 Bud Melitta: A Valero selyemgyár – Az első pesti gyár története, Budapest, 1941
 Pesti Tibor: A magyar textilipar története, Budapest, 1942
 A kelmefestéstől a korszerű vegyiparig, Vegyipari Dolgozók Szakszervezete , Budapest, 1989
 A pamutkikészitőgyár története, h. n., é. n.
 Hanák Péter – Hanák Katalin: A magyar pamutipar története 1887–1962, PNYV, Magyar Pamutipar 1. sz. Gyáregysége, Budapest, 1962

Papíripar 
 A csepeli papírgyár krónikája I–III., MTESZ Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület, Budapest, 1985,

Bőr-, szőrme- és cipőipar 
 (szerk.)  Dr. Fülöp Sándor – Dr. Pécsi Jánosné: A Loden Posztogyár fejlődésének története megalakulásátol a II. világháboru végéig, Budapest, é. n.
 (szerk.) Tóth Béla: A Budapesti Bőripari Vállalat és gyáregységének története, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984

Nyomdaipar 
 Iványi Béla – Gárdonyi Albert: A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda története 1577–1927, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1927
 N. Pataki Márta: A Kossuth Nyomda története I–II., Kossuth Nyomda, Budapest, 1994
 Kiss István: Az Athenaeum Könyvkiadó története és szerepe a magyar irodalomban, Akadémiai Kiadó Budapest, 1980, 
 Révai Mór János: Irók – könyvek – kiadók – Egy magyar könyvkiadó emlékiratai I–II., Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság, Budapest, 1920 (reprint kiadás: Kiss József Könyvkiadó, Budapest, 2006, )

Gépipar 
 Hollós József – Kiss Emil: Ötven esztendő – A Szerszámgépipari Művek Kőbányai Gyárának története, Szerszámgépipari Művek Kőbányai Gyára, Budapest, 1968
 Beloiannisz Híradástechnikai Gyár, Budapest, é. n. [1980-as évek?]
 Nagy István: Az Északi Főműhely története 1867–1945, Népszava a Szakszervezetek Országos Tanácsa Lap- és Könyvkiadóvállalata, Budapest, 1954
 (szerk.) Beleznai Károlyné: A Klement Gottwald (Ganz) Villamossági Gyár története, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1962
 25 éves az EMG 1950–1975, Budapest, 1975
 Koroknai Ákos: A Ganz Műszer Művek története, Ganz Műszer Művek, Budapest, 1975
  Vári József – Zámbó László – Kandra Lajos: A villamosgép és kábelgyár 50 éve és szerepe a magyar villamosipar fejlődésében 1913–1963, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1963
 A budapesti MÁVAG története, Népszava Szakszervezetek Országos Tanácsa Lap- és Könyvkiadóvállalata, Budapest, 1953
 A budapesti rádiótechnikai gyár története alapításától napjainkig, Budapest, é. n.
  Czakó Sarolta – Jenei Károly: A telefongyár története 1876–1976, Telefongyár, Budapest, 1976 
 Asztalos Péter: A 100 éves Ganz Villamossági Művek gyártmányainak fejlődése 1878–1978, Ganz Villamossági Művek, Budapest, 1978
 (szerk.) Rózsa Gyula: 70 éves a traktorgyár, Vörös Csillag Traktorgyár, Budapest, 1971
 Pásztor László: 40 év története 1947–1987 – 40 éves az Egyedi Gépgyár, Vízügyi Dokumentációs Szolgáltató Leányvállalat, Budapest, 1987
 25 éves a Budapesti Rádiótechnikai Gyár, Budapesti Rádiótechnikai Gyár, Budapest, 1978
 Nyárádi Éva: A magyar hajó- és darugyár – GANZ, Hungexpo, Budapest, é. n. [1990-es évek]
  Borus József – Dávid Istvánné – Gabi Tibor: Az Elektromos Készülékek és Anyagok Gyárának története, Magyar Történelmi Társulat Üzemtörténeti Szakosztály, Budapest, 1973
 Pintér Nándor: A Magyar Optikai Művek története 1876–1963, Magyar Történelmi Társulat Üzemtörténeti Szakosztály, Budapest, 1972
 (szerk.) Detvay László – Dobos Imre – Smuta Árpád – Thuróczy Attila – Trieb Elemér: Lampart Vegyipari Gépgyár története 1883–1983, Lampart Vegyipari Gépgyár, Budapest, 1983
 Fülöp János: Hajógyártók dicsérete, Magyar Hajó- és Darugyár, Budapest, 1972
 20 éves az EM, Budapest, é. n.
 Koch Vilmos: Régi gyár a Váci úton – A Láng Gépgyár 90 éve, Budapest, 1960
 Fülöp János: A Láng Gépgyár száz éve 1868–1968, Budapest, 1968
 A magyar akkumulátorgyártás 75 éve. Jubileumi évkönyv 1893-1968, Villamos Berendezés és Készülék Művek, Budapest, 1968
 Zsuppán István: A magyar autó. A magyar autógyártás története, Oldtimer Média Kft., Budapest, 2009,

Kohászat 
 Kovács László: Vas- és acélöntödék Magyarországon a II. világháború előtt, Budapest, 1998 (Öntödei múzeumi füzetek 3.)
 Pusztai István: Kőbányai vas- és acélöntöde 1911–1981, Kőbányai Vas- és Acélöntöde, Budapest, 1981
 (szerk.) Dutkó Lajos: A Lőrinci Hengermű 50 éve, Dunatáj Kiadói Kft., Budapest, é. n.
 Domanovszky Sándor: A Ganz Híd-, Daru- és Acélszerkezetgyártó Részvénytársaság története 1874–1994, Ganz Acélszerkezet Rt., Budapest, 1994
 Remport Zoltán: A Lőrinci Hengermű 10 éve 1975–1984, Dunai Vasmű, Dunaújváros, 1986
 Kápolnai Iván: A gránit gyár 50 éve, Finomkerámiaipari Művek Gránit Csiszolókorong- és Kőedénygyár, Budapest, 1972
 A 70 éves Ferroglobus története, OMBKE Műszaki Információs Iroda , Budapest, 1992
 75 éves az Alumíniumárugyár 1899–1974, Alumíniumárugyár kiadása, Budapest, 1974
 90 éves a Csepel Vas- és Fémművek 1892–1982 – Gazdaságtörténeti monográfia, Csepel Vas- és Fémművek, Budapest, 1982
 40 éves a Kőbányai Könnyűfémmű 1949–1989, Budapest, 1989, 
 Bencze Géza: 100 éves a Csavaripari Vállalat, Mercurius Kiadó , Budapest, 1989
 (szerk.) Vecsey Ágoston: Kábelgyártásunk 75 éve 1891–1966, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó , Budapest, 1966
 Zsigmond András – Boldog Gyöngyi – Szabó László: Hídépítő történet, VÉ-KA Kiadó, Budapest, 2001, 
 Kőbányai vas- és acélöntöde 1911–1981, Kőbányai Vas- és Acélöntöde, Budapest, 1981
  Rabi Béla – Dr. Adamovits Jenő – Dr. Dobay Jenő: Csepel Vas- és Fémművek 75. éve, Budapest, é. n.
 (szerk.) Baczoni Gábor: Iratok a Csepel Vas- és Fémművek történetéhez 1892–1977, Csepel Vas- és Fémművek Oktatási és Társadalomtudományi Intézet Társadalomtudományi Osztály, Budapest, 1977, 
 Budapest – Öntödei Múzeum, Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület Budapest, 1984, 
 Csepel története, Csepel Vas- és Fémművek Pártbizottsága, Budapest, 1965
 Remport Zoltán: A lőrinci hengermű története, Táncsics Könyvkiadó, Budapest, 1977, 
 Antal Zoltán: A csepeli csőgyártás 75 éve 1920–1995, Budapest, 1995

Élelmiszeripar 
 Budapest sertésközvágóhidja és vására, Budapest, 1902
 Cserkúti Ferenc: A magyar húsipar, Agroinform, Budapest, 1984
 Balatoni Mihály és társai: A magyar élelmiszeripar története, Mezõgazdasági Kiadó, Budapest, 1986
 (szerk.) Dr. Kirsch János – Dr. Szabó Lóránd – Dr. Tóth-Zsiga István: A magyar élelmiszeripar története, Mezőgazdasági Könyvkiadó Vállalat, Budapest, 1986,  
 (szerk.)  Síki Jenő – Tóth-Zsiga István: A magyar élelmiszeripar története, Mezőgazda Kiadó, Budapest, 1997, 
 Klement Judit: Gőzmalmok a Duna partján. A budapesti malomipar a 19-20. században. Budapest, 2010,

Építőipar 
 (szerk.) Simon Károly – Gajdos Gyula – Konkoly Tibor – Dr. Bertóty István : 20 – Fővárosi Mélyépítési Tervező Vállalat FŐMTERV 1950–1970, Städtisches Entwurfsbüro für Tiefbau-Municipal Planning Office for Civil Engineering, Budapest, 1970
 25 éve az állami építőiparban a 100 éves Budapestért 1948–1973, 43. sz. Állami Építőipari Vállalat, Budapest, 1973
 150 év az Épületkerámiaipari Vállalat történetéből, Artunion Kiadó és Nyomda Iroda, Budapest, 1987, 
 Tizenöt év az állami építőipar szolgálatában. Kézirat/15 éves az ÉM. 31. sz. Állami Építőipari Vállalat 1951–1966, Állami Építőipari Vállalat, Budapest, 1966
 Fodor József: Magyarországi tégla és cserépgyártás története, Szerzői magánkiadás, Veszprém, 2005,

Faipar 
 Barna József: Képek a 75 éves Budafoki Gyufagyár történetéből, Gyufaipari Vállalat, Budafok, 1971
 (szerk.)  Fóris Zoltán – Kozári László – Németh Mihály – Tóth Tibor – Zohna György: 100 éves a Budapesti Bútorgyár 1864–1964, Budapest, 1964

Villamosenergia-ipar 
 Gáspár Ferenc: A TUNGSRAM Rt. története 1896–1945, Tungsram Rt. Gyártörténeti Bizottsága Budapest, 1987
 (szerk.) Koroknai Ákos: A Tungsram Rt. története 1896–1996, Aschner Lipót Alapítvány, Budapest, 2004, 
 75 éves a Budapesti Elektromos Művek, Budapest, 1968
 (szerk.) Börcsök Dezső: 100 éves az Elektromos Művek, Budapesti Elektromos Művek Rt., Budapest, 1993,

Vegyipar 
 Koczkás Márta: A budapesti vegyiművek 100 éve, Budapest, 1976
  Székely András: A Ruggyantaárugyár 75 éves története 1882–1957, Budapest, é. n. [1950-es évek]
 A Richter Gedeon Rt. 100 éves története, Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2001, 
 A Chinoin története. Egy mindig megújuló vállalat – 1910–1995, Chinoin Rt. Kommunikációs Osztálya, Budapest, 1996
 (szerk.) Issekutz Béla: A Chinoin Gyár története, Chinoin Gyár, Budapest, 1964
  Pécsi Vera – Pető Iván: A magyar gumiipar története, Budapest, é. n.
 A magyar vegyipar, NIM Műszaki Dokumentációs és Fordító Iroda, Budapest, 1967

Bányászat, olaj- és gázipar 
  Dr. Gulyásné Gömöri Anikó – Dr. Balogh András – Vadas Ferenc: Az Óbudai Gázgyár története, Fővárosi Gázművek Rt., Budapest, 2004, 
 Fővárosi Gázművek 1856-1945 I–II., Fővárosi Gázművek, Budapest, 1982, 
 Laklia Tibor: A Magyar Gázipar 1970–1998, Montan-Press Kft. , Budapest, 1999
 Laklia Tibor: A magyar gázipar másfél évszázada. Történeti kronológia 1856–2000, Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület, Budapest, 2003, 
 Kertész Gábor: A gázszolgáltatás fejlődése Magyarországon, Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt, Budapest, 1972
 Gömöri Géza: A fővárosi gázszolgáltatás fejlődéstörténete – 125 év, Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület, Budapest-Esztergom, 1981

Egyéb További információk 
 http://egykor.hu/taxonomy/term/264
 https://web.archive.org/web/20100328010359/http://www.villamosok.hu/balazs/bpvasut/ipvg/andor/index.html
 https://web.archive.org/web/20160828090720/http://villamosok.hu/balazs/bpvasut/ipvg/viza/index.html
 https://hvg.hu/magyarmarka
 https://pestbuda.hu/cikk/20190219_a_budapesti_dohanygyarak_tortenete_diohejban
 https://24.hu/kultura/2017/01/08/ismeretlen-budapest-az-ipar-talalkozasa-a-szecesszioval/
 https://mandadb.hu/common/file-servlet/document/945287/default/doc_url/45_94_Hajd_Rfis_Jnos_Mezgazdasgi_Gpek_Gyjtemnye_Mezkvesd_91294.pdf
 https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Helysegnevtar_Gyalay-gyalay-mihaly-a-magyar-igazgatastorteneti-helysegnev-lexikon-2/g-6868/gyarak-742D/
 https://library.hungaricana.hu/hu/collection/mltk_mol_sorozatok_mol_segedletei/

Kapcsolódó szócikkek 
 Budapest elpusztult épületei
 Magyarországi gyárak listája

Településekkel kapcsolatos listák
Magyarországi cégek